52-ая параллель северной широты — широта, равная 52 градуса к северу от экватора Земли.Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

Для Канады эта параллель служит официальной границей между Квебеком и Ньюфаундлендом и Лабрадором, хотя Квебек продолжает претендовать на часть территории к северу от этой линии.

На этой широте Солнце видно в течение 16 часов 44 минут в день летнего солнцестояния и 7 часов 45 минут в день  зимнего солнцестояния..

По всему миру 
Начиная с нулевого меридиана (к западу от деревни Барквей, графство Хартфордшир, Англия) в восточном направлении, 52-я параллель северной широты проходит через:
 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" |Координаты
! scope="col" |Страна, территория или море
! scope="col" |Примечания
|-
| 
! scope="row" |  Великобритания
|Англия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Северное море
|
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Нидерланды
| Провинции Южная Голландия, Утрехт и Гелдерланд, в том числе непосредственно
через город Делфт
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Германия
| Земли Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония,
Саксония-Анхальт и Бранденбург
|-
| 
! scope="row" |  Польша
|
|-
| 
! scope="row" |  Беларусь
|Брестская область, Гомельская область
|-
| 
! scope="row" |  Украина
|Черниговская область, 
Сумская область, проходит к северу от Шостки
|-
| 
! scope="row" |  Россия
|Брянская, Курская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Саратовская, Самарская, Оренбургская области.
|-
| 
! scope="row" |  Казахстан
|
|-
| 
! scope="row" |  Россия
|Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия, Тыва
|-
| 
! scope="row" |  Монголия
|
|-
| 
! scope="row" |  Россия
|Бурятия, Иркутская область, пересекает озеро БайкалБурятия, Забайкальский край
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Китай
|Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян
|-
| 
! scope="row" |  Россия
|Амурская область, Хабаровский край
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Татарский пролив
|
|-
| 
! scope="row" |  Россия
| Остров Сахалин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Охотское море
|
|-
| 
! scope="row" |  Россия
|Полуостров Камчатка
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Тихий океан
|
|-
| 
! scope="row" |  США
|Аляска, остров Кыска
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Берингово море
|
|-
| 
! scope="row" |  США
|Аляска, остров Сегула
|- valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит к северу от островов Хвостова, Давыдова, 
севернее острова Малый Ситкин, Аляска,  США
|-
| 
! scope="row" |  США
|Аляска, остров Семисопочного
|- valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит севернее островов Танага и Канага, Аляска,  США
|-
| 
! scope="row" |  США
|Остров Адак, Аляска
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Берингово море
|-
| 
! scope="row" |  США
|Остров Большой Ситкин, Аляска
|- valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит к северу от островов Игиткин,
Тагалак и Оглодак, Аляска,  США
|- valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит к северу от островов Атка и Амлиа, Аляска,  США
|-
| 
! scope="row" |  Канада
|Остров Кунгхит, Британская Колумбия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Пролив Королевы Шарлотты
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Канада
|Острова Хантер и Кинг, Британская Колумбия, а также провинции Альберта, 
Саскачеван, Манитоба, включая озёра Виннипег и Виннипегосис, Онтарио
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" |Залив Джеймса
|
|-
| 
! scope="row" |  Канада
|Острова Чарльтон и Кейри, Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Залив Джеймса 
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Канада
|Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек, граница между 
Квебеком и Ньюфаундлендом и Лабрадором (оспаривается Квебеком), 

Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |Белл-Айл
|-
| 

! scope="row" |  Канада
|Белл-Айл, Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |
!Атлантический океан
|
|-
| 
! scope="row" |  Ирландия
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Пролив Святого Георга
|
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Великобритания
| Уэльс, Англия
|}

Примечания 

Границы Ньюфаундленда и Лабрадора
Границы Квебека
Широта